Gagarinskaia () — nome das estações de metro em diferentes cidades da Rússia:
 «Gagarinskaia» — Metrô de Novosibirsk, em Novosibirsk.
 «Gagarinskaia» — Metro de Samara, em Samara.

Desambiguação